Beale steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beale (Louisiana), im Evangeline Parish
 Beale (Tennessee), im Hickman County – nicht mehr existent
 Beale (Virginia), im Caroline County – nicht mehr existent
 Beale (West Virginia), im Mason County

Sonstige:
 Beale Branch, Fließgewässer im Tyler County, Texas
 Beale Creek, Fließgewässer im Santa Rosa County, Florida
 Beale Park, Park im Kern County, Kalifornien
 Beale Peak, Berg in den Ravens Mountains, Antarktika
 Kap Beale, Klippe auf Borradaile Island, Balleny-Inseln, Antarktika

Beale ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Beale (1816–1900), walisische Schriftstellerin
 Charles Lewis Beale (1824–1900), US-amerikanischer Politiker
 Dorothea Beale (1831–1906), britische Mathematikerin, Hochschullehrerin und Bildungsreformerin
 Edward F. Beale (1822–1893), US-amerikanischer Offizier und Entdecker
 Helen Purdy Beale (1893–1976), US-amerikanische Virologin
 Howard K. Beale (1899–1959), US-amerikanischer Historiker
 Jack Beale (1917–2006), australischer Politiker
 James Beale (1881–??), britischer Marathonläufer
 James M. H. Beale (1786–1866), US-amerikanischer Politiker

 Joseph Grant Beale (1839–1915), US-amerikanischer Politiker
 Julian Beale (* 1934), australischer Politiker
 Kurtley Beale (* 1989), australischer Rugby-Union-Spieler
 Lionel Smith Beale (1828–1906), britischer Arzt
 Martin Beale (E. M. L. Beale; 1928–1985), britischer Mathematiker
 Mary Beale (1633–1699), englische Malerin
 Michael Beale (* 1980), englischer Fußballtrainer
 Phelan Beale (1881–1956), US-amerikanischer Anwalt
 Richard Lee Turberville Beale (1819–1893), US-amerikanischer Politiker, Jurist und Brigadegeneral
 Robert Beale (1884–1950), englischer Fußballtorhüter
 Simon Russell Beale (* 1961), britischer Schauspieler

Beale steht für:
 Beale Air Force Base, Luftwaffenbasis bei Marysville, Kalifornien
 Beale Street, Straße in Memphis, Tennessee
 Beale-Chiffre, verschlüsselte Botschaft

im NRHP gelistete Objekte:
 Beale Slough Figures, in Needles, Kalifornien, ID-Nr. 84004030
 Beale Street Historic District, in Memphis, Tennessee, ID-Nr. 66000731

Siehe auch:
 Beale Lake
 Beales
 Beal
 Biel (Begriffsklärung)
 Biehl